Toponímia:
 Plantation (Florida), diversos indrets
 Plantation (Kentucky), ciutat localitzada al centre nord de l'estat estatunidenc de Kentucky
 Plantation (divisió administrativa), tipus de divisió administrativa usada a l'estat estatunidenc de Maine